Die Scottish Professional Championship 1989 war die neunte Ausgabe der schottischen Profi-Meisterschaft. Sie wurde im Rahmen der Saison 1988/89 im Februar 1989 in Marco’s Leisure Centre in Edinburgh gespielt. Zum ersten Mal siegte John Rea; er besiegte den Vorjahresfinalisten Murdo MacLeod mit 9:7. Rea spielte am 18. Februar im sechsten Frame seines Viertelfinalspiels das siebente offiziell anerkannte Maximum Break.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr sank das Preisgeld um knapp 19.000 ₤.

Turnierverlauf 
Für das Turnier waren acht Spieler qualifiziert. Der Sieger der letzten drei Ausgaben, Stephen Hendry, nahm nicht teil.

Finale 
Nach einer anfänglichen 0:1-Führung seitens Murdo MacLeod ging John Rea mit 3:1 in Führung. MacLeod drehte das Spiel und ging seinerseits mit 4:3 in Führung, doch Rea konterte wiederum – auch dank einem 74er-Break – und ging mit 6:4 in Führung. Nachdem sich MacLeod auf 6:5 genähert hatte, erhöhte Rea die Führung auf 7:5, doch MacLeod gelang der Ausgleich. Rea gewann den nächsten Frame und siegte im darauffolgenden mit lediglich 10 Punkten Vorsprung, um den Wettbewerb zum ersten Mal zu gewinnen.

Century-Breaks 
Während des Turnieres wurden drei Centurys von zwei Spielern gespielt.
 John Rea: 147, 142
 Ian Black: 109

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in Edinburgh
1989